Buckfield ist der Name folgender Orte:
 Buckfield (Maine), Ort in Maine, Vereinigte Staaten
 Buckfield (Nova Scotia), Ort in Nova Scotia, Kanada

Buckfield ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Buckfield (* 1976), britische Schauspielerin
 Julie Buckfield (* 1976), britische Schauspielerin
 Lin Buckfield, australische Fernsehproduzentin, Journalistin und Musikerin
 Nick Buckfield (* 1973), britischer Stabhochspringer